Râul Scărișoara se poate referi la:

 Scărișoara - afluent al râului Borăscu
 Scărișoara - afluent al râului Dealu
 Scărișoara - unul din cele două brațe care formează râul Plescioara
 Scărișoara - afluent al râului Pojorta
 Scărișoara - afluent al râului Suseni
 Scărișoara - afluent al râului Valea lui Iovan
 Scărișoara - afluent al râului Valea Neagră